Tonkawa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tonkawa Township (Caddo County, Oklahoma)
 Tonkawa Township (Kay County, Oklahoma)